Залозецкий — польская фамилия.

Носители:
 Залозецкий, Василий Дмитриевич (1833—1915) — русский и польский писатель из Галиции.
 Залозецкий, Карл Акинфиевич (Акимович) (1798—1848) — российский юрист, ординарный профессор Московского университета.